Айра, эйра, ਅ () — вторая буква алфавита гурмукхи. Находясь в начале слова, в комбинации с огласовками, может обозначать четыре разных гласных звука: ਅ, ਆ, ਐ, ਔ.
 Айра без огласовки, ਅ — а мукта, краткий «а».
 Айра канна, ਆ — долгий «а».
 Айра дулаван, ਐ — эи (ай).
 Айра канаора, ਔ — ао.

См. также 
 Курсивный гурмукхи

Гурмукхи